EWC peut désigner :
 Endurance World Championship (en français, championnat du monde d'endurance moto), le premier championnat des sports mécaniques dans le monde de courses d'endurance moto ;
 , un programme pour les jeunes géré par le Conseil de l'unité canadienne en collaboration avec de nombreux ministères du gouvernement du Canada.